Königliches Realgymnasium steht für:

 Königliches Realgymnasium in Borna, siehe Gymnasium „Am Breiten Teich“
 Königliches Realgymnasium (Bromberg)
 Königliches Realgymnasium in Würzburg, siehe Siebold-Gymnasium
 Königliches Realgymnasium mit Realschule, siehe Humboldt-Gymnasium Trier
 Königliches Andreas-Realgymnasium, siehe Scharnhorstgymnasium Hildesheim